Исраэль Кац (, род. 1955) — израильский политик и государственный деятель. Министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения (с 2022 года), министр иностранных дел (2019—2020), министр разведки и атомной энергии (1915—2020) и член военно-политического кабинета Израиля (с 2015 года). Министр сельского хозяйства и деревенского развития Израиля в 2003—2006 гг., министр транспорта и безопасности дорожного движения в 2009—2019 гг.

Биография 
Исраэль Кац родился 21 сентября 1955 года в городе Ашкелон. Окончил военную службу в чине капитана. Политическую деятельность начал в рядах партии Херут. Являлся специальным помощником Ариэля Шарона. В ноябре 1998 года выбран в Кнессет в списке Ликуда, вместо выбывшего Эхуда Ольмерта, который не мог совмещать пост мэра Иерусалима с парламентской деятельностью. После выборов в Кнессет 16-го созыва Кац назначен министром сельского хозяйства и деревенского развития. После сформирования правительства Биньямином Нетаньяху в 2009 году назначен министром транспорта и безопасности на дорогах. В 2007 году полиция Израиля обвинила Каца в мошенничестве и нарушении общественного доверия. В 2009 году прокуратура закрыла дело.

Исраэль Кац живёт в мошаве Кфар-Ахим. Женат, имеет двух детей.

Образование: Первая степень Еврейского университета в Иерусалиме по Международным отношениям.

Центральным направлением своей работы министр транспорта Исраэль Кац наметил развитие транспортной инфраструктуры, понимая, что тема транспорта касается каждого гражданина Израиля и является двигателем роста экономики, а также единственной возможностью приблизить периферию к центру страны.
Позиция министра: строительство новых развязок, улучшение существующей транспортной инфраструктуры и совершенствование работы систем общественного транспорта, — всё это вносит существенный вклад в сокращение социального неравенства в Израиле. С этой целью Минтранс выполняет транспортные проекты на общую сумму более 100 миллиардов шекелей (15 миллиардов шекелей ежегодных инвестиций).

Центральные проекты министра транспорта Исраэля Каца 

Программа «Нетивей Исраэль» (Дороги Израиля) осуществляется с 2010 г. В рамках программы продлевается Трансизраильское шоссе (междугородняя платная скоростная дорога — шоссе № 6), строятся новые и расширяются существующие дороги и новые железнодорожные линии по всей стране, развязки заменяют светофоры, — всё это призвано значительно сократить время проезда по всей стране.

Реформа «Открытое небо»: в июне 2013 г. было подписано официальное соглашение «Открытое небо» со странами ЕС. С вступлением соглашения в силу существенно снизились цены на авиабилеты, а также появились новые пункты назначения, в которые можно попасть из Израиля. Благодаря реформе Израиль стал частью Европы во всём, что касается авиарейсов.

Реформа в Управлении железных дорог Израиля: в апреле 2011 г. министр Кац провозгласил реформу в Управлении железных дорог Израиля, направленную на повышение уровня безопасности и обслуживания.

Реформа в портовой отрасли: в июле 2013 г. была одобрена программа министра транспорта Каца по реформе в портовой отрасли, направленная на усиление конкуренции в морских портах Израиля. Позиция министра: появление конкурирующих глубоководных портов на севере и юге страны приведёт к конкуренции и к оптимизации работы портов, к созданию новых рабочих мест, снизит дороговизну жизни и цены на многие товары.

Создание аэропорта Рамон в Тимне (рядом с городом Эйлат): в мае 2013 г. правительство утвердило предложение министра Каца поручить Управлению аэропортов Израиля создание аэропорта имени Илана и Асафа Рамон в Тимне. Он станет дополнительным международным аэропортом Израиля, а также будет обслуживать внутренние рейсы.

Примечания

Ссылки 
 

Политики XXI века
Депутаты кнессета по алфавиту
Депутаты кнессета от партии «Ликуд»
Депутаты кнессета XIV созыва
Депутаты кнессета XV созыва
Депутаты кнессета XVI созыва
Депутаты кнессета XVII созыва
Депутаты кнессета XVIII созыва
Депутаты кнессета XIX созыва
Депутаты кнессета XX созыва
Депутаты кнессета XXI созыва
Депутаты кнессета XXII созыва
Депутаты кнессета XXIII созыва